Parrot AR.Drone — квадрокоптер на дистанционном управлении, оснащённый видеокамерами, пилотируемый с помощью приложения для iPhone/iPod/iPad, Android или Windows Phone-устройств. Выпускается французской фирмой Parrot с 2010 года.

Технические характеристики

Спецификация 
Размеры:
 С защитным кожухом: 52,5x51,5 см
 Без кожуха: 45x29 см
Масса:
 380 г — с корпусом для улицы
 420 г — с корпусом для помещения
Скорость полёта: 5 м/с; 18 км/ч
Максимальный потолок: ограничен радиусом работы wifi (50-120 метров в зависимости от погодных условий)
Длительность полёта: около 12 минут (со стандартной батареей)

Мотор и питание 
 Аппарат приводится в движение четырьмя бесколлекторными 15 ваттными электродвигателями 35 000 об/мин.
 Литий-полимерный аккумулятор (3 ячейки, 11,1V, 1000 mAh), время зарядки 90 минут

Бортовая ЭВМ 
 Процессор ARM9 468 МГц
 Память DDR SDRAM 128 Мбайт 200 МГц
 Wifi b/g
 USB high speed
 Linux OS

Система управления 
Инерционная система управления использует:
 Трёхосный акселерометр
 Двухосный гироскоп
 Одноосный гироскоп для определения угла рыскания
 Ультразвуковой альтиметр 40кГц дальностью 6 метров обеспечивающий вертикальную стабилизацию

Видеокамеры 
 На носу квадрокоптера. Широкофокусная камера VGA 640x480 со скоростью съемки 15 кадров в секунду и объективом 93°. Сенсор CMOS
 На дне квадрокоптера. Высокоскоростная камера 176x144 со скоростью съемки 60 кадров в секунду и объективом 64°. Помогает в стабилизации аппарата

Механические свойства 
Корпус квадрокоптера сделан из EPO пенопласта, пластиковые элементы армируют материнскую и навигационную платы. Кожух из EPO пенопласта в корпусе для полёта в помещении защищает винты.

Безопасность 
 Автоматическая посадка при потере сигнала
 Винты автоматически блокируются в случае контакта
 Интерфейс управления позволяет немедленно остановить винты
 Защитный кожух винтов для полёта в помещении

Прошивка 
Программное обеспечение установленное на летательном аппарате можно обновлять через usb скачивая новые версии прошивки из интернета

Последнее обновление прошивки 1.8 вышло 26 мая 2011.
 Теперь можно сохранять разные настройки для разных iPad/iPhone/iPod
 Применён лучший видеокодек для снижения битрейта

Модификации 

AR.Drone очень популярен среди моддеров благодаря простоте структурных решений, полностью модульной конструкции и лёгкости, с которой можно полностью разобрать и собрать аппарат, большой мощности двигателей, благодаря которой можно поднимать в воздух полезную нагрузку и, возможности приобретать все запчасти аппарата отдельно, в том числе улучшенные варианты.

Среди наиболее распространённых модификаций замена заводского аккумулятора на более ёмкий для большей длительности полёта, уменьшение массы аппарата, улучшение аэродинамических качеств, замена передней камеры.

В интернете опубликованы результаты усовершенствования с помощью микроконтроллера Arduino и приёмника GPS для полёта по контрольным точкам.

Выпускаемые модификации:
 AR.Drone OG (PF720000AM) -----?
 AR.Drone OY (PF720001AM) -----?
 AR.Drone OG Zone 2 (PF720020AM) -----?
 AR.Drone OY Zone 2 (PF720021AM) -----?
 AR.Drone OB Zone 2 (PF720022AM) -----?

Применение в образовании и науке 
Из-за низкой стоимости, большого количества установленных сенсоров и приборов, а также открытому API, AR Drone стал популярной платформой для научных и образовательных целей. Он применяется в экспериментах по автоматическому управлению, обучению ИИ, автономному видеонаблюдению, взаимодействию человек-машина, и т. д.

AR.Drone 2.0 
8 января 2012 фирма Parrot анонсировала выход обновлённой версии AR.Drone на вторую половину года.
Среди усовершенствований AR.Drone 2.0:
 Компас
 Барометрический альтиметр
 HD видеокамера 1280x720
 Режим упрощенного управления аппаратом

Мотор и питание 
4 бесколлекторных электродвигателя 14.5 Вт 28 500 об/мин
Максимальная скорость полёта — 18 км/ч

Награды 
Parrot AR.Drone получил в 2010 году награду CES Innovations в номинации Electronic Gaming Hardware

См. также 
 Беспилотный летательный аппарат
 Дополненная реальность

Похожие квадрокоптеры 
 VC-450 Quad

Примечания

Ссылки 
 http://ardrone.parrot.com
 http://ardrone-flyers.com
 Обзор Parrot AR.Drone 2.0

Радиоуправляемые вертолёты
Дополненная реальность
Квадрокоптеры